Râul Șasa se poate referi la:

 Șasa - afluent al râului Bega Poieni
 Șasa - afluent al râului Băiașu

Vezi și 
 Șasa (dezambiguizare)

Toponime românești